Толста́я () — російське прізвище, жіноча форма прізвища Толстой.
 Толстая Ганна Іванівна (1772—1825) — сестра дійсного камергера князя Івана Барятинського, дружина гофмаршала Миколи Толстого; близька приятелька імператриці Єлизавети Олексіївни та мемуаристики графині Варвари Головіної.
 Толстая Софія Андріївна (1844—1919) — дружина Льва Толстого.
 Толстая Тетяна Микитівна ( 1951) — російська письменниця, публіцист, телеведуча.
 Фекла Толстая ( 1971, справжнє ім'я Ганна Микитівна Толстая) — російська телеведуча.

Див. також 
 Толстой
 Товста